Mikko Innanen

Mikko Innanen (né en 1978), saxophoniste de jazz finlandais
Mikko Innanen (né en 1982), joueur finlandais de football

Voir aussi

Innanen, Mikko